A Lubusi vajdaság, , Lengyelország 16 vajdasága közül az egyik közigazgatási egység. 1999-ben alakult a korábbi Gorzówi, Zielona Góra-i vajdaságból valamint a Leszczyński vajdaság egyes részeiből. Több történelmi tájegységet foglal magába: a Lubusi-földeket, Alsó-Szilézia, Nowa Marchia Nagy-Lengyelország és Łużyce egy részét.

Járások 
Népesség 2008. január 1-jei állapot:

Városok és népességük 
A lubusi vajdaságban 42 város van, ezekből 2 járási jogú város. A városok népessége 2008. január 1-jén a GUS (Fő Statisztikai Hivatal) adatai szerint:

Források